Stick - angielskie słowo określające m.in. kij, patyk lub laskę. Możliwe znaczenia:

Chapman stick - elektryczny instrument muzyczny
Stick Elliott - amerykański kierowca
Jan Stick - kanadyjski polityk
Easton Stick - amerykański footbalista